C32 steht für:
 Sauber C32, Formel 1 Fahrzeug
 Caterpillar C32, Dieselmotor
 Sockel C32, Elektronikbauteil
 Kehlkopfkrebs, Klassifikation nach ICD-10
 Hauptstraße C32, Straße in Namibia
 ein Modell des Pkw Nissan Laurel

C 32 steht für:
 Caspar C 32, deutsches Agrarflugzeug

C-32 steht für:
 Douglas C-32, ein Transportflugzeug der Douglas Aircraft Company
 Boeing C-32, militärische Variante des Flugzeugtyps Boeing 757
 Autopista del Maresme, Autobahn in Katalonien

C32